Васи́лий Ива́нович Си́тников:
 Ситников, Василий Иванович (?—1918) — диакон, священномученик, расстрелян красноармейцами.
 Ситников, Василий Иванович (1927 — 2016) — советский и российский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Примечания